Minardi M193, in njegova izboljšana različica M193B, je Minardijev dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1993 in prvi tretjini sezone 1994, ko so z njim dirkali Christian Fittipaldi, Jean-Marc Gounon, Fabrizio Barbazza, Pierluigi Martini in Michele Alboreto. V sezoni 1993 so dirkači dosegli štiri uvrstitve med dobitnike točk, Christian Fittipaldi s četrtim mestom na Veliki nagradi Južne Afrike in petim mestom na
Veliki nagradi Monaka ter Fabrizio Barbazza s šestima mestoma na Velikih nagradah Evrope in San Marina. Skupno je Minardi sezono končal na osmem mestu s sedmimi točkami. V naslednji sezoni 1994, ko je bil dirkalnik M193B uporabljen na prvih petih dirkah, je Pierluigi Martini dosegel peto mesto na Veliki nagradi Španije, Michele Alboreto pa šesto na Veliki nagradi Monaka. Minardi je sezono 1994 končal na desetem mestu v konstruktorskem prvenstvu s petimi točkami.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

‎

M193
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1993
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1994